Министр труда США () — глава министерства труда США, в основные функции которого входит работа с трудовыми профсоюзами над новыми законами о рабочих местах, обеспечение соблюдения текущих законов, а также решение других вопросов, включая деловые споры по вопросам человеческого труда.

Учреждение появилось в результате разделения министерства торговли и труда в 1913 году на министерство труда и министерство торговли.

На должности министра труда работало 7 женщин — больше, чем на любой другой министерской должности США.

Список министров труда США

Примечания

Ссылки 

 

Министры труда США
труд